María Teresa de Francia (Saint-Germain-en-Laye, 2 de enero de 1667-Saint-Germain-en-Laye, 1 de marzo de 1672) fue una princesa francesa, el cuarto hijo y la tercera hija del rey Luis XIV y su esposa la infanta española María Teresa de Austria. Sin embargo no sobrevivió a la infancia.

Biografía 
María Teresa fue el cuarto hijo y la tercera niña de Luis XIV y de su esposa María Teresa de Austria (1638-1683).  

Fue designada por el título honorífico de Madame Royale como la hija mayor sobreviviente del Rey, puesto que sus dos hermanas mayores Ana Isabel y Maria Ana murieron poco después de su nacimiento. Posteriormente se la denominó la Petite Madame para distinguirla de sus tías apodadas Madame, las esposas de su tío Felipe de Francia llamado Monsieur: Enriqueta de Inglaterra y luego la princesa Isabel Carlota del Palatinado. 

Por su nacimiento el rey hizo celebrar un Te Deum, costumbre que solo se efectuaba con los primogénitos. Sus padres la bautizaron en el Palacio del Louvre el 21 de enero de 1668 con Enrique III de Borbón-Condé como padrino y Margarita de Lorena, duquesa viuda de Orleans como madrina. 

Tuvo como institutriz a Louise de Prie (1624-1709), marquesa de Toucy, viuda del mariscal de Lamothe. En el verano de 1667 la viruela reinó por todas partes, y Luis XIV, que partió para la conquista de los Países Bajos, mostró en sus cartas a la institutriz una ternura inquietante por sus hijos.

Se sabe que fue especialmente querida por sus padres y su madre tenía puestas sus miras en que se convirtiera en reina en su España natal. Ambos padres se vieron profundamente afectados por su prematura muerte en brazos de su madre a causa de la tuberculosis y Luis XIV decretó duelo en todo el reino. La reina expresó a su confesor:

La oración fúnebre de la niña fue pronunciada por el sacerdote Cosme Rougier, general de la orden de los Feuillants, obispo de Lombez.

El corazón de María Teresa se encuentra en la cripta de la capilla de Santa Ana en la iglesia de Notre-Dame du Val-de-Grâce en París, y su cuerpo fue sepultado en la cripta borbónica de la Basílica de Saint-Denis. Durante la Revolución, la tumba fue profanada y sus restos arrojados a una fosa común. Posteriormente en 1815, sus huesos fueron desenterrados y depositados en el osario en la cripta de la misma basílica.

Galería

Ancestros

Véase también 
 Casa de Borbón

Referencias

Enlaces externos 
 

 
Niños fallecidos
Fallecidos por tuberculosis
Hijas de Francia del siglo XVII de la dinastía de los Borbones